Występy w europejskich pucharach hiszpańskiego klubu piłkarskiego Valencia CF.

Wykaz spotkań pucharowych

PEMK/Liga Mistrzów

Puchar Zdobywców Pucharów

PMT/Puchar UEFA/Liga Europy

Puchar Intertoto

Superpuchar Europy

Bibliografia 
 

Valencia CF
Hiszpańskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach